

Отісвілл — селище, штат Мічиган
 Отісвілл — селище, штат Нью-Йорк